Шейн Брендън Макмеън () е американски бизнесмен, строител на мотоциклети и частичен професионален кечист, който е съсобственик на WWE и заместник-председател на YOU On Demand (роден на 15 януари 1970),. Понастоящем работи с WWE.

Макмеън е четвърто поколение кеч собственик като член на семейство Макмеън. Той започна да работи за WWE на 15 години, започвайки в техния склад, където той попълваше поръчки за стоки. Макмеън също е бил и съдия, продуцент, говорител, и в край на сметка кечист пред екрана, докато също ставащ WWE's Изпълнителен вицепрезидент на Глобалната Медия извън кадър. Той е праправнук на Родерик „Джес“ Макмеън, правнук на Винсънт Дж. Макмеън, син на Собственика/Председателя/Оперативния директор (CEO) на WWE Винсънт К. Макмеън и бившата Оперативна директорка/Кандидат за Американски сенатор на WWE, Линда Макмеън, родствен брат на Оперативната директорка/личност на WWE Стефани Макмеън, и зет на Изпълнителния директор/кечист на WWE Пол „Трите Хикса“ Левек.

Като кечист, той спечели Европейската титла на WWE веднъж и Хардкор титлата веднъж, и се биеше в главните мачове на някои WWE pay per view турнири.

През 2009, Макмеън обяви оставката си от WWE, която влезе в сила на 1 януари 2010. Започна като оперативен директор на много платформената компания с развлекателно обслужване You On Demand в края на 2010. На 13 юли 2013, Макмеън доброволно се оттегли от поста на оперативен директор на YOU On Demand и наначи Уейканг Лю като заместник, докато остава главен оперативен директор и вице-председател на Борда на компанията. Той се завърна в WWE като образ пред екрана през февруари 2016.

В кеча 
 Финални ходове
 Coast to Coast (Corner-to-corner front missile dropkick на кош за боклук между въжетата в лицето на опонента, разположен в ъгъла на ринга)
 Leap of Faith (Diving elbow drop с постановки, понякога извън ринга)
 Ключови ходове
 Boston crab
 Bronco buster – пародирано от Екс Пак
 Camel clutch
 Elbow drop
 Float-over DDT
 Inverted facelock neckbreaker
 Удар под пояса
 Многократни удари с пръчка
 Shane O Shuffle (Три леви удара, последвани от дясно круше, с постановки) – пародирано от Роки Джонсън
 Захапката на акулата
 Shooting star press, понякога на стол или кош, поставен върху тялото или гърдите на опонента
 Придружавайки
 Скалата
 Мийн Стрийт Поус (Джоуи Абс, Пийт Гас и Родни)
 Грамадата
 Острието и Крисчън
 Крис Беноа
 Кърт Енгъл
 Букър Ти
 Умага
 Прякори
 „Шейн-О-Мак“
 „Детето Чудо“
 „Симба“
 „Коронования Принц (на WWE)“
 „Семето на Демона“
 „Гиганта убиец“
 „Блудният син“
 Входни песни
 „P.M.S. (Pretty Mean Sistas)“ на Джим Джонстън (2 август 1998; използвана за дебюта на коментатор на Неделна жега)
 „Production Music – Techno“ (1998 – 99)
 „Brawl for All“ на Джим Джонстън (21 декември 1998; използвана за дебют в първия си мач)
 „No Chance in Hell“ на Джим Джонстън (1999 – 2001; използвана като част от Корпорацията)
 „Corporate Ministry“ на Джим Джонстън (1999; използвана като лидер Корпоративното министерство)
 „Here Comes the Money“ на Naughty by Nature (29 април 2001 – 16 април 2009; 22 февруари 2016 – )

Титли и постижения 
 Pro Wrestling Illustrated
 Вражда на годината (2001) срещу Винс Макмеън
 Новобранец на годината (1999)
 PWI го класира като No. 245 от топ 500 индивидуални кечисти в PWI 500 през 1999
 World Wrestling Federation/Entertainment
 Европейски шампион на WWE (1 път)
 Хардкор шампион на WWE (1 път)
 Wrestling Observer Newsletter
 Най-отвратителната Промоционална Тактика (2003) – продукт на цялото Семейство Макмеън на WWE
 Най-лоша вражда на годината (2006) с Винс Макмеън срещу Дегенерация Х (Шон Майкълс и Трите Хикса)

Лучас де апуестас

Дейностни служби 
 1989 – 1990 – съдия на WWF
 1993 – Дивизиите за телевизионна продукция, продажби, маркетинг и интернационално бизнес развитие на WWF
 1998 – Помагане с осъществяването на дигиталния медиен отдел на компанията и пусна WWF.com (сега познат като WWE.com), сайт с над четиринайсет хиляди посетители на месец
 2003 – 2010 – Оперативен вицепрезидент на Глобалната медия на WWE, наблюдаване на международната ТВ дистрибуция, определяне на живи събития, дигиталната медия, потребителски продукти и издателска дейност
 2010 – Председател и Оперативен директор на YOU on Demand Holdings, Inc. (познато като China Broadband Inc.); Беше Главен оперативен директор преди да освободи позицията си през юли 2013

Източници 

Американски кечисти
Кечисти на WWE
Американски бизнесмени
Бостънски университет
Американци от ирландски произход
Мерилендци